Antônio Agassi (São José do Rio Pardo, 11 de junho de 1955), mais conhecido como Toninho, foi prefeito do município de Tambaú, no estado brasileiro de São Paulo. Eleito vereador do município em 1996, Toninho foi o segundo mais votado nas eleições para a prefeitura em 2000. Ele venceu as eleições para prefeito em 2004 e foi reeleito em 2008. Em 2016 foi candidato a prefeito, mas perdeu para Roni Astorfo (PSD).

Políticos do estado de São Paulo